Мусаши може да се отнася за:

 Миямото Мусаши, самурай, легендарен японски майстор на меча
 Мусаши (роман), роман на Ейджи Йошикава
 Мусаши (корвета) (1876)
 Мусаши (кораб), японски линеен кораб
 Мусаши (провинция), древна японска провинция